Beers Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Beers Island (Connecticut), New Haven County
 Beers Island (Louisiana), St. Mary County